Křídlovka může být:

 křídlovka – žesťový nástroj
 křídlovka – druh bednařské a kolařské sekyry
 křídlový stroj – textilní stroj na přípravu přástu
 hovorový název pro křídlovou matici
 Slovácká křídlovka – hudební soutěž dechových hudeb

Související články 
 Křídlovka pro Majoránka – český televizní film z roku 1985
 Romance pro křídlovku – lyricko-epická básnická povídka (poema) Františka Hrubína 
 Romance pro křídlovku (film) – český film režiséra Otakara Vávry

Externí odkazy